Název Husova lípa nese řada významných a památných stromů spjatých (ať již podle pověsti nebo historických záznamů) s činností mistra Jana Husa. Pod některými údajně kázal, jiné byly vysazeny na jeho počest:

 Husova lípa (Brno) – okres Brno-město, Královo Pole, vysazena roku 1918
 Husova lípa (Horní Dohnalice) – okres Hradec Králové (také známa jako Dohnalická lípa)
 Husova lípa (Chlístov) – okres Prachatice (obec Kratušín, u Lažišť)
 Husova lípa (Kopřivnice) – okres Nový Jičín (pod hradem Šostýn)
 Husova lípa (Nové Město nad Metují) – okres Náchod
 Husova lípa (Sudslavice u Vimperka) – okres Prachatice (také známa jako Sudslavická lípa)
 Husova lípa (Úklid) – okres Příbram (obec Nedrahovice)
 Husova lípa (Vlásenice) – okres Tábor (obec Jistebnice, také známa jako Holubova lípa)
 Husova lípa (Sezimovo Ústí) - okres Tábor (Kozí hrádek)
v množném čísle
 Husovy lípy v Chlumu – okres Příbram (obec Nalžovice)

Související články 
 Husův dub
 Žižkova lípa

Husovy lípy